Böbingen (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Böbingen an der Rems, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg

Zie ook
Bobingen, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren